Zollfrank ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Zollfrank, deutscher Radrennfahrer
 Henrike Zollfrank, deutsche Fußballspielerin